Leisure Village West-Pine Lake Park es el nombre de dos lugares designados por el censo en Nueva Jersey:

 Leisure Village West (Nueva Jersey)
 Pine Lake Park (Nueva Jersey)